Баржак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Баржак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер
 Баржак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар